Körnerplatz bezeichnet:

 Körnerplatz (Berlin-Mahlsdorf), Platz in Berlin; siehe Liste der Straßen und Plätze in Berlin-Mahlsdorf #Körnerplatz*
 Körnerplatz (Berlin-Westend), Platz in Berlin; siehe Liste der Straßen und Plätze in Berlin-Westend #Körnerplatz*
 Körnerplatz (Döbeln), Platz in Döbeln, Sachsen 
 Körnerplatz (Dresden), zentraler Platz im Dresdner Stadtteil Loschwitz, Sachsen 
 Körnerplatz (Duisburg), Platz im Duisburger Stadtteil Rheinhausen, Nordrhein-Westfalen
 Körnerplatz (Ebersbach-Neugersdorf), Platz in Ebersbach/Sa., Sachsen 
 Körnerplatz (Essen), Platz in Essen, Nordrhein-Westfalen; siehe Liste der Straßen in Essen-Altendorf #Körnerplatz*
 Körnerplatz (Graz), Sportanlage in Graz, Steiermark
 Körnerplatz (Lauta), Platz in Lauta, Sachsen 
 Körnerplatz (Leipzig), Platz in Leipzig, Sachsen 
 Körnerplatz (Schlettau), Platz in Schlettau, Sachsen 
 Körnerplatz (Schönebeck), Platz in Schönebeck (Elbe), Sachsen-Anhalt 
 Körnerplatz (Schwarzenbek), Platz in Schwarzenbek, Schleswig-Holstein 

Siehe auch:
 Theodor-Körner-Platz